Григо́рий Гогель:
 Гогель, Григорий Григорьевич (1741—1799) — действительный статский советник, обер-директор Московского Воспитательного дома.
 Гогель, Григорий Фёдорович (1808—1881) — воспитатель сыновей императора Александра II, генерал от инфантерии, генерал-адъютант.